Gérard Blitz ist der Name folgender Personen:

* Gérard Blitz (Wassersportler) (1901–1979), belgischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Gérard Blitz (Unternehmer) (1912–1990), belgischer Unternehmer und Yogi